Kunze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Kunze
 Karl Sebastian Heinrich Kunze